Línea 123 puede referirse a:

 Línea 123 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 123 de colectivos de Rosario.
 Línea 123 de autobuses de Madrid.